Второй дивизион Чили 1971 () — 20-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили. Лигу пополнил «Палестино», вылетевший из Примеры, а также «Индепендьенте де Каукенес».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com  

1971
Спорт в Чили в 1971 году
Чили